Miasta w USA:
 Wheelock – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

Gminy w USA:
 Wheelock (ang. Wheelock Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Wheelock (ang. Wheelock Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Caledonia

W Wielkiej Brytanii:
 Wheelock – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)